Bayadère peut désigner : 

Une danseuse Devadâsî
Une jument trotteuse, Bayadère (jument)